Tak for turen er et opsamlingsalbum af den danske sanger og sangskriver Rasmus Seebach, der udkom den 8. november 2019 på Capitol Records og Universal Music. Albummet er et dobbelt-album der består af 21 sange fra Rasmus Seebachs fem studiealbum fra 2009 til 2017, samt en EP bestående af fem nye sange. Forud for udgivelsen udkom singlerne "Beautiful" og "Lovesong".

Spor 

Noter
 angiver co-producer
 angiver yderligere produktion

Hitlister og certificeringer

Ugentlige hitlister

Årslister

Certificeringer

Kilder

Rasmus Seebach-album
Album fra 2019